Houpt steht für:

 Harry S. Houpt Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 New Departure Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Houpt-Rockwell
 Houpt (Minnesota), Ort in Minnesota, USA